Lombé ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Lombé (* 1986), kamerunisch-armenischer Fußballspieler
 Lisette Lombé (* 1978), belgisch-kongolesische Künstlerin

Siehe auch:
 Lombe